Fredrik Semb Berge – ex calciatore norvegese
 Fritz Semb-Thorstvedt – calciatore norvegese
 Nils Johan Semb – allenatore di calcio ed ex calciatore norvegese
 Rolf Semb-Thorstvedt – calciatore norvegese
 Stian Semb Aasmundsen – calciatore norvegese